Golemac ist der Familienname folgender Personen:

 Jurica Golemac (* 1977), kroatisch-slowenischer Basketballspieler
 Robert Golemac (* 1976), österreichischer Fußballspieler